Zaufaj sercu, a Trubadurzy 1971-es lemeze
 Zaufaj sercu, az előbbi lemez címadó dala